Strix se nanaša na:
 Strix (sova), rod sov
 Strix (mitologija), rimska mitološka nočna ptica
 Strix (TV), švedska produkcijska hiša
 »Strix«, psevdonim pisatelja Petra Fleminga